Dauhpuri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Dauhpuri, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Desa Dauhpuri, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar